Raja Sinha I, rei de Sitawaka, 1578-1593 
 Raja Sinha II, rei de Kandy, 1635-1687